L'édition masculine 2008 du tournoi de tennis de Miami se déroule du  au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Nikolay Davydenko remporte l'épreuve en simple, Bob et Mike Bryan celle en double.

Faits marquants

Format de la compétition 
À la suite d'une décision de l'ATP dans le but de préserver les finalistes des risques de blessures, l'ensemble des matchs se joue désormais en 2 sets gagnants, y compris la finale.

Lauréats 
Nikolay Davydenko remporte son  en simple en battant en finale Rafael Nadal. Il s'agit du  et du  sur dur en carrière du Russe. Il s'impose pour la  à Miami, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, les jumeaux américains tenants du titre Bob et Mike Bryan remportent leur  ensemble en battant en finale Mahesh Bhupathi et Mark Knowles. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 2008 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Miami (WTA 2008) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2008
Tennis aux États-Unis en 2008
Sport en Floride en 2008
Tennis masculin en 2008
Tennis en mars 2008
Tennis en avril 2008
Compétition de tennis à Miami